Иван Александрович Кузьмичёв () — российский футболист, защитник московского «Локомотива».

Биография 
В возрасте девяти лет пошёл в СДЮСШОР-12 (Тольятти). В 2017 году перешёл в Академию футбола имени Юрия Коноплёва. Перед сезоном 2019/20 стал игроком клуба первенства ПФЛ «Лада-Тольятти». Дебютировал 16 июля в домашнем матче против ульяновской «Волги» (1:0), до конца года сыграл 16 матчей, забил два гола. В январе 2020 года перешёл в «Урал-2» Екатеринбург, первый матч сыграл в 6 туре первенства ПФЛ 2020/21 против «Новосибирска» (1:1). 16 мая 2021 года, в последнем туре чемпионата России, дебютировал в составе «Урала» — в гостевой игре против «Локомотива» (0:1) вышел на 80-й минуте.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Урал-2»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Локомотив» Москва